Cressier (Fribourg), een gemeente in het Zwitserse kanton Fribourg.
 Cressier (Neuchâtel), een gemeente in het Zwitserse kanton Neuchâtel.